George O'Brien (1844-1906), administrateur colonial britannique ;
 George O'Brien (1899-1985), acteur américain ;
 George O'Brien (1917-1986), homme politique américain ;
 George O'Brien (né en 1935), footballeur écossais.